O Al Egtmaaey Tripoli é um clube de futebol com sede em Tripoli, Líbano.

História 
A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano